Il doppio  dello  Sanremo Tennis Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Jurij Ščukin e Dmitrij Sitak erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Diego Junqueira e Martín Vassallo Argüello hanno battuto in finale 2–6, 6–4, [10–8] Carlos Berlocq e Sebastián Decoud.

Teste di serie

 Martin Fischer /  Philipp Oswald (primo turno)
 Jamie Delgado /  Sadik Kadir (quarti di finale)

 Tejmuraz Gabašvili /  Denis Matsukevich (quarti di finale) 
 Juan Sebastián Cabal /  Alejandro González (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Sanremo Tennis Cup 2010